Päschke ou Paeschke est le nom de famille des personnes suivantes :

 Hans Paeschke (1911-1991), journaliste allemand
 Paul Paeschke (1875-1943), peintre, graveur et grafiker allemand

Articles connexes 
 Paschke
 Peschke